Ženská čtyřhra ATX Open 2023 probíhala na přelomu února a března 2023. Do deblové soutěže austinského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník texaské události zařazené do okruhu WTA Tour v listopadu 2022.

Vítězem se stal druhý nasazený, novozélandsko-indonéský pár Erin Routliffeová a Aldila Sutjiadiová, který ve finále za 88 minut zdolal americko-australské turnajové jedničky Nicole Melicharovou-Martinezovou s Ellen Perezovou. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Američanky v něm dokázaly dotáhnout ztrátu z 3–8 na 8–8, ale poslední dvě výměny připadly druhým nasazeným soupeřkám. Obě šampionky do žebříčku WTA získaly 280 bodů a každá z nich třetí deblový titul na okruhu WTA Tour, respektive první společný.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ATX Open
WTA Tour 2023
Tenis v USA v roce 2023